Bieg masowy kobiet na Mistrzostwach świata w biathlonie 2012 odbył się 11 marca w Chiemgau-Arena. Była to ostatnia konkurencja podczas tych mistrzostw.

Triumfatorką biegu została Norweżka Tora Berger, która raz pomyliła się na strzelnicy i z czasem 35:41.6 wygrała rywalizację. Srebrny medal zdobyła Francuzka Marie-Laure Brunet, która również nie trafiła jednego strzału i straciła to zwyciężczyni 8.1 sekundy. Ostatnie miejsce na podium wywalczyła Finka Kaisa Mäkäräinen, ze stratą 12.7 sekundy do Berger.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2012